«Стерва» () — роман-бестселлер 1979 года американской писательницы  Джеки Коллинз.

Описание сюжета 
Действие происходит во второй половине двадцатого века в Америке и Лондоне.

Лас-Вегас — это суета, это выигрыши и проигрыши, происходящие 24 часа в сутки, это сказочное место для развлечений посреди американской пустыни. С описания знаменитого Лас-Вегаса начинается этот роман Джеки Коллинз.

Мужчины считают женщин странными созданиями. В своём романе Коллинз не опровергает, а пытается объяснить это, живописуя поступки и внутренний мир Фонтэн — бывшей супруги арабского мультимиллиардера Аль-Халеда и владелицы супермодного лондонского ночного клуба «Хобо». Из Лас-Вегаса красавица Фонтэн возвращается в Лондон, и везде за глаза её называют стервой.

Литературные особенности

Роман является продолжением одного из ранних произведений Джеки Коллинз – романа «Жеребец» ("The Stud", 1969).

Адаптации

В 1979 году был выпущен фильм «». В роли миссис Фонтэн Аль-Халед снялась актриса и писательница Джоан Коллинз, сестра Джеки Коллинз.

Примечания

Ссылки 
Коллинз Д. Стерва: Роман / Пер. с англ. А.E. Герасимова. — М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. —   320 с.  ISBN 5-04-006242-7 

 
Романы 1979 года
Романы на английском языке
Книги по алфавиту